Тискесу́се или Тискесу́са (; ум. 1537, Факататива) — чётвертый и последний независимый правитель города Баката (ныне Богота) и южной части Конфедерации Муисков в целом с 1514 по 1537 года во времена испанского завоевания муисков.

Биография 
Тискесусе был касиком города Чия. Согласно наследованию престола, он, как племянник предыдущего правителя Немекене, после его смерти в 1514 году стал управлять югом конфедерации.

В начале своего правления он пошёл войной на племя панчей, проживавших на западе Конфедерации Муисков. Его брат Сагипа, который позже станет последним правителем муисков, командовал войсками в этой войне. Так же, он собрал 40 тысяч воинов, чтобы пойти войной на юг конфедерации, управляемый Кемуинчаточа (армия которого насчитывала более 50 тысяч человек), однако в это время в Южную Америку прибыли испанские конкистадоры.

Примечания 

История Колумбии
Родившиеся в XV веке
Монархи, погибшие в бою